Rogów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Rogów (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Rogów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Rogów (powiat Brzeziński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Rogów (powiat Łęczycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łęczycki
 Rogów (powiat Piotrkowski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Rogów (powiat Opolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Rogów (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Rogów (powiat Sokołowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sokołowski
 Rogów (powiat Szydłowiecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Szydłowiecki
 Rogów (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Rogów (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Wodzisławski
 Rogów (powiat Kazimierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kazimierski
 Rogów (powiat Konecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Rogów (West-Pommeren), een gehucht in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski